Most Grunwaldzki (poln. Grunwaldbrücke) steht für folgende Brücken in Polen:

 Most Grunwaldzki, Brücke über die Oder in Breslau, siehe Grunwaldbrücke
 Most Grunwaldzki (Krakau), Brücke über die Weichsel in Krakau
 Most Grunwaldzki (Bydgoszcz), Brücke über den Bromberger Kanal in Bydgoszcz